Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2007 года — 66-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала 

 Мерсрагс по результатам жеребьёвки прошёл дальше.

1/32 финала 

1 За неявку на матч команде «Зибенс/Земессардзе» было засчитано техническое поражение.
 Транзит (Вентспилс), Даугава 90 (Рига), РФШ/Фламинко (Рига), Блазма (Резекне), Яуниба/Parex (Рига) по результатам жеребьёвки прошли дальше.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2007
 Первая лига Латвии по футболу 2007
 Вторая лига Латвии по футболу 2007

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv

2007
Футбол в Латвии в 2007 году